Kenney steht für:

 Kenney (Illinois), Ort im DeWitt County
 Kenney (Texas), Ort im Austin County
 Kenney-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Kenney-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Mount Kenney, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Frank Kenney, deutsche Krimiheftromanserie

Kenney ist der Familienname folgender Personen:
 Annie Kenney (1879–1953), britische Frauenrechtlerin
 Ben Kenney (* 1977), US-amerikanischer Rockbassist
 Beverly Kenney (1932–1960), US-amerikanische Jazz-Sängerin
 Bill Kenney (* 1955), US-amerikanischer Footballspieler
 Bryn Kenney (* 1986), US-amerikanischer Pokerspieler
 Edward Aloysius Kenney (1884–1938), US-amerikanischer Politiker
 Edward J. Kenney (1924–2019), britischer Klassischer Philologe
 Emma Kenney (* 1999), US-amerikanische Schauspielerin
 George Kenney (1889–1977), US-amerikanischer General der US-Luftstreitkräfte

 Jason Kenney (* 1968), kanadischer Politiker
 Jim Kenney (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 June Kenney (1933–2021), US-amerikanische Schauspielerin
 Kerri Kenney-Silver (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Lawrence Joyce Kenney (1930–1990) US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof im katholischen Militärordinariat
 Mart Kenney (1910–2006), kanadischer Musiker
 Mick Kenney (* 1980), britischer Musiker
 Richard R. Kenney (1856–1931), US-amerikanischer Politiker
 Skip Kenney (1943–2022), US-amerikanischer Schwimmtrainer
 Tyler Kenney (* 1989), US-amerikanischer Pokerspieler
 William Kenney (* 1946), britischer Ordensgeistlicher und Weihbischof in Birmingham

Siehe auch:
 Kenny
 McKenney